Langham hace referencia a:

 Langham (Canadá)
 Charles Langham

Inglaterra 
 Langham (Dorset)
 Langham (Essex)
 Langham (Norfolk)
 Langham (Rutland)
 Langham (Somerset)
 Langham (Suffolk)